Головань — украинская фамилия.

Известные носители 
 Головань, Алексей Иванович (род. 1966) — российский правозащитник, общественный и государственный деятель.
 Головань, Анатолий Петрович (род. 1951) — российский солист балета.
 Головань, Василий Никонович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Головань, Владимир Александрович (1870—1941) — главный библиотекарь Государственного Эрмитажа.
 Головань, Дарья Васильевна (род. 1986) — российский художник-гиперреалист, мастер живописи акварелью по шелку.
 Головань, Евгения Алексеевна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Головань, Олег Дмитриевич (род. 1974) — украинский и российский футболист.
 Головань, Сергей Александрович (1872—1927) — генерал-майор, герой обороны Порт-Артура.

 Санина (Головань), Юлия Александровна (род. в 1990) — украинская певица, солистка украинской группы The Hardkiss.